De Open Franse Tenniskampioenschappen in 1985 bij de mannen werden voor de 84e keer gehouden. De Zweed Mats Wilander won het toernooi door in de finale de Tsjecho-Slowaak Ivan Lendl met 3-6, 6-4, 6-2 en 6-2 te verslaan.

Algemeen

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

  John McEnroe (halve finale)
  Ivan Lendl (finale)
  Jimmy Connors (halve finale)
  Mats Wilander (winnaar)
  Andrés Gómez (derde ronde)
  Anders Järryd (vierde ronde)
  Joakim Nyström (kwartfinale)
  Eliot Teltscher (tweede ronde)

  Yannick Noah (vierde ronde)
  Aaron Krickstein (vierde ronde)
  Miloslav Mečíř (derde ronde)
  Henrik Sundström (vierde ronde)
  Tomáš Šmíd (vierde ronde)
  Stefan Edberg (kwartfinale)
  Brad Gilbert (eerste ronde)
  Jimmy Arias (eerste ronde)

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Roland Garros
ITF-toernooi in 1985